Aluche pode se referir a:

Aluche (bairro) - bairro da cidade de Madri, capital da Espanha
Estação Aluche - estação do metrô de Madri
Aluche (esporte) - esporte de luta típico das regiões espanholas da Cantábria e Leão

Desambiguação